Sette e mezzo – gioco di carte di origine italiana
 Sette e mezzo – quiz televisivo italiano
 Sette e mezzo – romanzo di Giuseppe Maggiore del 1952
 Rivolta del sette e mezzo – insurrezione popolare a Palermo del 1866